Беллок () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Беллок () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж